Аношкин — фамилия; имеет женскую форму Аношкина.
 
 
 Аношкин, Павел Павлович (1891—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Аношкин, Роман Сергеевич (род. 1987) — российский байдарочник, бронзовый призёр Олимпийских игр (2016).

Аношкина 
 Аношкина, Вера Николаевна (1929—2023) — советский и российский литературовед; профессор, доктор филологических наук, академик МАНПО, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 См. также 
 Аношкино 
 Аношкина (значения)